Фермо:

 Фермо — город в Италии.
 Фермо — провинция в Италии.

Составные названия 
 Монтелеоне-ди-Фермо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Понцано-ди-Фермо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.